Arquitectura: 
 Temple, estructura reservada per a activitats religioses o espirituals, com ara oracions, sacrificis i altres rituals semblants
 Temple cristià, vegeu església (arquitectura)
 Temple grec 
 Temple romà, edifici consagrat al culte de la religió de l'antiga Roma
 Temple egipci 
 Temple budista
 Biografies: Shirley Temple, actriu
 Toponímia:
 Temple (Maine)
 Temple (Nou Hampshire)
 Temple (Oklahoma)

 Castell del Temple, fortificació de Palma d'origen islàmic que fou donada a l'Orde del Temple, de la qual rep el nom
 Estació Temple de la línia District Line del Metro de Londres.
 Savigny-le-Temple, municipi al departament de Sena i Marne (França)
 Mont del Temple, lloc sagrat a la Ciutat Vella de Jerusalem, en territoris disputats per Israel i l'Autoritat Nacional Palestina 
 Vall dels Temples, conjunt arqueològic a prop d'Agrigent, al sud de Sicília
 Literatura: El Temple del Sol, catorzè àlbum de Les aventures de Tintín i Milú creat per Hergé el 1949
 Organitzacions:
 Orde del Temple, orde militar cristià de l'edat mitjana
 Orde Místic del Temple de la Rosa-Creu
 Orde del Temple solar

 Temple Owls, equip universitari de bàsquet de Filadèlfia